De eerste nationale 1994/95 is de hoogste divisie in het Belgische handbal.

Teams

Reguliere competitie

Play-offs

Referenties 

Eerste nationale
Handbal in 1994
Handbal in 1995